Odin (déu), déu principal de la mitologia norrena i un dels principals de la mitologia germànica
 Odin (Marvel Comics), personatge fictici creat per Stan Lee i Jack Kirby, basat en el déu Odin de la mitologia nòrdica
 Odin (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Odin (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Mont Odin, muntanya a la regió de Qikiqtaaluk, Nunavut, Canadà
 Terra d'Odin, península a Sermersooq, Groenlàndia